Ultramarine ist:
 englisch für Ultramarin, Sammelbezeichnung für anorganische Pigmente unterschiedlichen Farbtons
 englischer Originaltitel eines Romans von Malcolm Lowry, siehe Ultramarin (Roman)
 Ultramarine (Band), eine britische Electronica-Band
 Ultramarine (Fusion-Band), eine französische Fusion-Band
 MS Ultramarine, ein Expeditionsschiff für 199 Passagiere

Siehe auch:
 Ultramarin (Marina), Marina in Kressbronn-Gohren am Bodensee